Svjetsko U-19 košarkaško prvenstvo - Novi Zeland 2009. je svjetsko košarkaško prvenstvo do 19 godina koje se održalo u Aucklandu na Novom Zelandu od 2. srpnja do 12. srpnja 2009. godine. Zlatnu medalju osvojila je američka košarkaška reprezentacija, dok je najkorisnijim igračem proglašen igrač hrvatske košarkaške reprezentacije Mario Delaš.

Kvalifikacije

Skupine

Prvi krug

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug

Skupina E

Skupina F

Završna faza

Razigravanje za medalje

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Najbolji igrači 
najkorisniji igrač: Mario Delaš

najbolja prva petorica: 
 Mario Delaš
 Gordon Hayward
 Nikolaos Pappas
 Tyshawn Taylor
 Toni Prostran

Vodeći prema statistikama

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica 

2009
Međunarodna košarkaška natjecanja na Novom Zelandu
Šport u Aucklandu